Tsirku steht für:

 Tsirku-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Tsirku River, einen Fluss in Alaska